Samuel Morin (né le  à Saint-Henri-de-Lévis, dans la province de Québec au Canada) est un ancien joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste de défenseur ou d'ailier gauche.

Biographie 
Il a été repêché à la onzième position du repêchage d'entrée dans la LNH 2013 par les Flyers de Philadelphie. Il gagne la Coupe du président avec l'Océanic de Rimouski en 2014-2015.

Le , il annonce officiellement sa retraite.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Il a marqué son premier but en carrière le 27 mars 2021 contre les Rangers de New York après 4 ans d'absence dues à des blessures au genou.

Au niveau national 

|2011-2012|| Océanic de Rimouski|| LHJMQ|| 62|| 0|| 8|| 8|| 57|| 10|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
|2012-2013|| Océanic de Rimouski|| LHJMQ|| 46|| 4|| 12|| 16|| 117|| 6|| 1|| 6|| 7|| 16
|-
|2013-2014|| Océanic de Rimouski|| LHJMQ|| 54|| 7|| 24|| 31|| 121|| 11|| 4|| 4|| 8|| 30
|-
|2014-2015|| Océanic de Rimouski|| LHJMQ|| 38|| 5|| 27|| 32|| 68|| 19|| 1|| 10|| 11|| 28
|-
|2015|| Océanic de Rimouski|| C. Memorial|| -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 1|| 0|| 1|| 7
|-
|2015-2016 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 76 || 4 || 15 || 19 || 118 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 74 || 3 || 13 || 16 || 129 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
|2016-2017 || Flyers de Philadelphie || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Phantoms de Lehigh Valley||LAH ||15 ||1 ||6 ||7 ||26 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2017-2018 || Flyers de Philadelphie||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Flyers de Philadelphie||LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Phantoms de Lehigh Valley||LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Flyers de Philadelphie || LNH ||1||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|-
| 2019-2020 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Flyers de Philadelphie || LNH || 20 || 1 || 0 || 1 || 37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 7 || 0 || 2 || 2 || 9  ||- ||- ||- ||- ||-

| 29 || 1 || 0 || 1 || 45 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2013 || align=left| Canada U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans ||7 ||0 ||2 ||2 ||6 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2015 || align=left| Canada U20 || align=left|Championnat du monde junior ||7 ||0 ||0 ||0 ||6 || align=left| Médaille d'or

Références 

Naissance en juillet 1995
Naissance en Chaudière-Appalaches
Joueur québécois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur des Flyers de Philadelphie